Antennarioidei é uma subordem da ordem dos Lophiiformes que agrupa 65 espécies validamente descritas repartidas por 21 géneros e 4 famílias.

Descrição
O corpo dos Antennarioidei é alto e comprimido nas laterais. É desprovido de escamas e frequentemente coberto com excrescências de pele semelhantes a cabelos. Em contraste com a maioria dos Ceratioidei, os Antennarioidei têm barbatanas ventrais, estando as peitorais transformadas em órgãos semelhantes a braços. A bexiga natatória está presente apenas na maioria das espécies da família Antennariidae, estando ausente das restantes.

As espécies que integram a subordem Antennarioidei tem distribuição natural nas regiões tropicais e subtropicais de todos os oceanos. Todas as espécies são bentónicas, com exceção da espécie Histrio histrio, o peixe-sargaço, que vivem entre aglomerados de sargaços flutuantes.

Sistemática
Na sua presente circunscrição taxonómica, a subordem agrupa 65 espécies validamente descritas repartidas por 21 géneros e pelas seguintes famílias:
 Antennariidae (peixes-sapo)
 Tetrabrachiidae 
 Brachionichthyidae 
 Lophichthyidae

Referências

Bibliografia
 Kurt Fiedler: Lehrbuch der Speziellen Zoologie. Band 2, Teil 2: Fische. Gustav Fischer Verlag, Jena 1991, ISBN 3-334-00339-6. 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, Hoboken, N.Y. 2006, ISBN 0-471-25031-7. 

Lophiiformes